Чемпионат Туниса по футболу 2010/2011 годов — 85-й (56-й) розыгрыш чемпионата Туниса по футболу. Проводился с 24 июля 2010 года по 10 июля 2011 года. Чемпионом в 24-й раз стал Эсперанс (Тунис).

В период с 9 января по 16 апреля чемпионат не проводился из-за беспорядков в Тунисе.

Участники 
После сезона 2009/10 в Лигу 2 вылетели:
 Кассерин
 Монастир
Из Лиги 2 в Лигу 1 вышли:
 Ла-Марса
 Габес

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания 

Тунис
Тунис
2010 год в Тунисе
2011 год в Тунисе
2010/2011
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011